Grande Rio pode ser:

 Região Metropolitana do Rio de Janeiro - nome popular para a Região Metropolitana do Rio
 GRES Acadêmicos do Grande Rio  - uma escola de samba
 Shopping Grande Rio - um shopping de São João de Meriti.
 Grande Rio (bairro) - bairro de São João de Meriti.
 Grande Rio Bréscia Clube - um clube de futebol.

Desambiguação